Kallsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anfinn Kallsberg (* 1947), färöischer Politiker, Mitglied des Folketing
 Katrin Kallsberg (* 1967), färöische Ärztin und Politikerin (Tjóðveldi)